Termin -{S58}- ima više značenja.

 Sikorski S-58, helikopter
 SIAI S.58, avion